Хорхе Альберто Урибе Эчаваррия (; 30 октября 1940, Медельин) — колумбийский политический и государственный деятель, .
Министр национальной обороны Колумбии (9 ноября 2003-7 июля 2005) при президенте Альваро Урибе Велесе.

Два года обучался в Военной академии Калвера в США, позже изучал экономику и получил степень в Университете Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия). Продолжил обучение в области международного маркетинга в аспирантуре Безансонского университета во Франции.

В 2003—2005 годах занимал пост министра обороны Колумбии, сменив Марту Люсию Рамирес, которая была первой женщиной-министром обороны Колумбии. Будучи министром организовал операцию, в ходе которой был захвачен Родриго Гранде, один из лидеров Революционных вооружённых сил Колумбии — Армии народа. Он подал в отставку из-за критики за нападение Революционных вооружённых сил Колумбии — Армии народа на различные сектора страны.

До назначения министром десять лет работал почётным консулом Финляндии в Боготе.

Ссылки 
 Colombian Minister of Defense Jorge Alberto Uribe Echavarria
 jorge alberto uribe

Политики Колумбии
Министры обороны Колумбии
Выпускники Академии Калвера
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона